Il singolare del Movistar Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Javier Frana era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Alberto Berasategui.

Berasategui ha battuto in finale 6–3, 6–4 Francisco Clavet.

Teste di serie

  Alberto Berasategui (campione)
  Àlex Corretja (semifinali)
  Sláva Doseděl (semifinali)
  Karel Nováček (secondo turno)

 Gilbert Schaller (secondo turno) 
 Albert Costa (primo turno) 
 Franco Davín (quarti di finale) 
 Tomás Carbonell (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Movistar Open 1994
ATP Tour 1994